Вооружённые силы Мексики () — совокупность войск Мексиканских Соединённых Штатов предназначенная для защиты свободы, независимости и территориальной целостности государства. В основном состоят из сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил.

Общие сведения

Состав вооружённых сил

Сухопутные войска 

Численность личного состава сухопутных войск 105 тыс. человек.
Боевой состав
3 бригады (2 пехотные и механизированная), 3 отдельных бронекавалерийских и 3 отдельных артиллерийских полка, 21 отдельный моторизованный полк, 75 отдельных пехотных батальонов, подразделения боевого и тылового обеспечения

Основное вооружение:
45 легких танков МЗ и М8, более 100 орудий полевой артиллерии, свыше 1500 минометов, противотанковые средства (в том числе ПТРК «Милан» и гранатометы РПГ-29 «Вампир»),
В численность и боевой состав сухопутных войск не включены резервные компоненты.

Военно-воздушные силы

Военно-морской секретариат

Военно-морские силы

Примечания

Литература 
 В. Сергеев. Вооружённые силы Мексики // "Зарубежное военное обозрение", № 11, 1992. стр.14-17
 Военные расходы стран мира (в постоянных ценах 1999 года) // «Зарубежное военное обозрение», № 6 (663), 2002, стр.15-20

Ссылки 
 Официальная страница секретариата национально обороны Мексики  
 Официальная страница военно-морского секретариата Мексики

См. также 
 Звания и знаки различия Вооруженных сил Мексики
  Символика, знаки различия, награды и униформа армии Мексиканских соединенных штатов